Le WWE SmackDown Tag Team Championship (que l'on peut traduire par le championnat par équipes de SmackDown) est un championnat de catch utilisé par la  (WWE). Il s'agit de l'une des deux paires de titres par équipes de la division masculine existants dans le roster principal de la fédération depuis 2016 (avec le championnat par équipes de Raw). Les titres sont exclusifs à . 

Les champions actuels sont les Usos, qui en sont à leur cinquième règne. Ils ont remporté les titres en battant Los Mysterios (Rey Mysterio et Dominik Mysterio), le  à Money in the Bank.

Histoire 
En 2016, la  (WWE) décide de séparer à nouveau le personnel travaillant à  et à . L'objectif est de remonter les audiences à  qui devient une émission où les intrigues pour les différents championnats n'évoluent pas. Cette séparation a lieu le  quand la WWE organise un  où les figures d'autorité des deux émissions choisissent leurs catcheurs et catcheuses.

Au cours de cette draft,  qui sont alors les champions par équipes de la WWE rejoignent Raw. La WWE décide d'organiser un tournoi afin de désigner les premiers champions. Le  après la demi-finale qui voit la victoire des  sur les Usos, les Usos attaquent Chad Gable. La WWE annonce que Gable souffre d'une blessure au genou qui l'empêche de participer à la finale. La WWE organise le  durant  une troisième demi finale opposant Zack Ryder et Mojo Rawley aux Usos qui voit les Usos se qualifier pour la finale. Plus tard, Heath Slater et Rhino deviennent les premiers champions.

Ces titres ont été détenus 25 fois par 16 équipes (29 hommes).

Historique des règnes

Règnes combinés

En solo

Par équipe

Notes et références 

Championnat de catch (WWE)